Saltinhense – abitanti di Saltinho (San Paolo)
Saltinhense – abitanti di Saltinho (Santa Catarina)